Dar al-'Ilm („Haus des Wissens“, „Haus der Weisheit“) steht für:

 Dar al-'Ilm von Bagdad, siehe Haus der Weisheit (Bagdad) 
 Dar al-'Ilm von Kairo, siehe Haus der Weisheit (Kairo)
 Dar al-'Ilm von Mosul, Irak 
 Dar al-'Ilm von Trablos, Tripoli, Libanon
 Dar al-'Ilm von Beyt-ul-Moqadas, Jerusalem